International Tour of Rhodes 2018 var den 13. udgave af det græske landevejscykelløb på Rhodos. Løbet foregik i perioden 9. til 11. marts 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev italienske Mirco Maestri fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018